35-km-Gehen (englisch: 35 km race walking) ist ein relativ junger Leichtathletikwettbewerb für Männer und Frauen, der auf Straßenstrecken ausgetragen wird. Er löst das zuvor über die Distanz von 50 Kilometern ausgetragene Gehen ab und soll auch in Zukunft so im WM-Angebot verbleiben.

Geschichte 
Das 50-km-Gehen wurde 1932 und das 20-km-Gehen 1956 olympisch. 1992 kam auch das Frauen-Gehen ins olympische Programm. Erst 2022 wurde das 35-km-Gehen als offizieller Wettbewerb für Frauen und Männer eingeführt. Bei den Weltmeisterschaften in Oregon wurde es ins Programm aufgenommen.

Erste Weltrekorde werden ab dem 1. Januar 2023 anerkannt.

Bestenliste

Männer 

 Stand Juli 2022.

 Anmerkung

Folgende Geher erreichten in nicht offiziell anerkannten Wettkämpfen Zeiten unter 2:27:26:

 Sergei Bakulin erreichte 2:24:53 h (2018).
 Wladimir  Kanaikin erreichte 2:25:59 h (2008).
 Masatora Kawano erreichte 2:26:40 h (2022).
 Denis Nischegorodow erreichte 2:27:08 h (2011).
 Tomohiro Noda erreichte 2:27:18 h (2022).

Frauen  

 Stand August 2022.

 Anmerkung

Folgende Geherinnen erreichten in nicht offiziell anerkannten Wettkämpfen Zeiten unter 2:48:46:

 Qoijing Gyi erreichte 2:43:06 h (2022).
 Margarita Nikiforova erreichte 2:41:28 h (2022), 2:43:14 h (2021), 2:44:00 h (2019).
 Kimberly García León erreichte 2:43:19 h (2022).
 María Pérez García erreichte 2:44:17 h (2021).
 Darya Golubechkova erreichte 2:44:29 h (2022).
 Eleonora Giorgi erreichte 2:45:21 h (2019).
 Li Maocuo erreichte 2:45:46 h (2022), 2:46:12 h (2022).
 Serena Sonoda erreichte 2:45:48 h (2022).
 Laura García-Caro erreichte 2:48:05 h (2022).
 Raquel González erreichte 2:48:40 h (2021).

Ergebnisse bei Welt- und Europameisterschaften

Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022 in Eugene

Männer 

Datum: 24. Juli, 6:15 Uhr

Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:

  – Rang 34 in 2:38:50 h
  – Rang 40 in 2:45:44 h

Frauen 

Datum: 22. Juli 2022, 6:15 Uhr

Keine Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern

Leichtathletik-Europameisterschaften 2022 in München

Männer 

16. August 2022, 8:30 Uhr

Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:

  – Rang 2 in 2:29:30 h

  – Rang 5 in 2:32:44 h

  – Rang 8 in 2:36:52 h

Frauen 

16. August 2022, 8:30 Uhr

Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:

  – Rang 17 in 3:18:38 h
  war qualifiziert, musste aber aufgrund eines Ermüdungsbruchs auf ihr Startrecht verzichten

Einzelnachweise 

Gehen 35